Malfatti ist der Familienname folgender Personen:

 Alfredo Malfatti, italienischer Dokumentarist 
 Andrea Malfatti (1832–1917), Trentiner Bildhauer
 Anita Malfatti (1889–1964), brasilianische Malerin
 Franco Maria Malfatti (1927–1991), italienischer Politiker
 Gianfrancesco Malfatti (1731–1807), italienischer Mathematiker
 Hans Malfatti (Johann Baptist Malfatti; 1864–1945), österreichischer Mediziner
 Hilde Barz-Malfatti (1953–2020), deutsche Architektin und Hochschullehrerin
 Johann Malfatti (Johann Baptist Malfatti; 1775–1859), italienisch-österreichischer Mediziner
 Marina Malfatti (1933–2016), italienische Schauspielerin
 Michele Malfatti (* 1994), italienischer Eisschnellläufer 
 Nino Malfatti (* 1940), österreichisch-deutscher Maler und Zeichner
 Radu Malfatti (* 1943), österreichischer Posaunist und Komponist
 Therese Malfatti (Therese von Droßdik; 1792–1851), österreichische Musikerin

Malfatti steht für:
 Malfatto (di Carpenedolo) (Klossteig, Spezialität der Lombardei)

Siehe auch:
 Malfatti-Kreis